Меос — фамилия. Известные носители:
 Меос, Александр Иванович (1897—1971) — советский химик-технолог, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, директор Мытищинского завода искусственных волокон (1933—1936), затем заведующий кафедрой химических волокон Ленинградского текстильного института.
 Меос, Борис Карлович (1916—1992) — советский борец вольного стиля.
 Меос, Владислав Эдуардович (1940—2020) — советский, российский живописец, народный художник Республики Башкортостан.